Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS John S. McCain, nach den Admiralen John S. McCain senior und John Sidney McCain junior:

USS John S. McCain (DL-3), Zerstörerführer der Mitscher-Klasse, in Dienst von 1953 bis 1978
USS John S. McCain (DDG-56), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 1994

John S. McCain